Gangão é um conjunto de cachoeiras formadas pelo Riacho Ipuçaba sob frondosas mangueiras na cidade de Ipu, no estado do Ceará. Muito freqüentado nos idos dos anos 60 e 70 pela juventude da época.

Geografia de Ipu
Cachoeiras do Ceará